Dunai ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Dunai (* 1943), ungarischer Fußballspieler
 Ede Dunai (* 1949), ungarischer Fußballspieler 
 János Dunai (* 1937), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Lajos Dunai (1942–2000), ungarischer Fußballspieler 

Dunai ist außerdem der Name von geographischen Objekten:
 in Nepal:
 Dunai (Dolpa), Siedlung und VDC im Distrikt Dolpa in der Region Dolpo (Nepal)

 in Russland:
 Dunai (Primorje), Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje
 Dunai (Leningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Leningrad
 Dunai (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Dunai (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda
 Dunai (Insel), Insel in Archipel beim Lenadelta, Republik Sacha (Jakutien)

Siehe auch:
 Dunaj